Carlos Martínez de Irujo y McKean (1802-1855), un diplomate et homme politique espagnol ;
 Carlos Martínez Moreno (1917-1986), un avocat, essayiste et écrivain uruguayen ;
 Carlos Martínez Diarte (1954-2011), un footballeur et entraîneur paraguayen ;
 Carlos Martínez Álvarez (1955-), un acteur espagnol qui se consacre au mime ;
 Carlos Martínez Gorriarán (1959-), un professeur et homme politique espagnol ;
 Carlos Martínez Mínguez (1965-), un homme politique espagnol ;
 Carlos « Café » Martínez (1965-2006), un ancien joueur vénézuélien de baseball ;
 Carlos Muñoz Martínez (1967-1993), un footballeur équatorien.
 Carlos Martínez (1982-), un ancien joueur dominicain de baseball ;
 Carlos Martínez Díez (1986-), un footballeur espagnol ;
 Carlos Martínez (1991-), un joueur dominicain de baseball ;
 Carlos Julio Martínez (1994-), un footballeur dominicain ;
 Carlos Martínez (1999-), un footballeur costaricain.